Элеоно́ра Луи́за Гонза́га-Гваста́льская (; 13 ноября 1686, Гвасталла, герцогство Гвасталла — 16 марта 1742,  Падуя, Венецианская республика) — принцесса из  дома Гонзага, дочь , герцога Гвасталлы и Саббьонеты. Жена принца Франческо Марии; в замужестве — принцесса Тосканская, герцогиня Ровере и Монтефельтро.

Биография

Ранние годы 
Элеонора Луиза родилась в Гвасталле 13 ноября 1686 года. Она была третьим ребёнком и третьей дочерью в семье Винченцо, 5-го герцога Гвасталлы и Саббьонетты и маркграфа Луццары и , принцессы из Гвастальской ветви дома Гонзага. Для её отца это был второй брак. Родители Элеоноры Луизы состояли в близком родстве: её отец и мать были троюродными дядей и племянницей. Она приходилась внучкой по линии отца — , графу Сан-Паоло и Лауре Криспиано, аристократки из дома Криспиано, маркграфов Фузары; по линии матери — Ферранте III, герцогу Гвасталлы и Маргарите Моденской, принцессе из дома Эсте.

Детство Элеоноры Луизы пришлось на годы войн, которые её родители вели с другими родственниками за наследственные права над герцогством Гвасталлы. Они не уделяли достаточного внимания детям, и по этой причине принцесса не получила хорошего образования. Вместе с тем, у неё была привлекательная внешность и крепкое здоровье.

Брак 
Козимо III, великий герцог Тосканы, стремясь предотвратить угасание дома Медичи, убедил своего сорокавосьмилетнего младшего брата, кардинала Франческо Марию, отказаться от сана и вступить в брак. В невесты немолодому жениху он выбрал двадцатитрёхлетнюю Элеонору Луизу. Родители принцессы дали согласие на брак дочери, не спросив её мнения. Союз с домом Медичи обещал им поддержку в борьбе за наследственные права.

19 июня 1709 года Франческо Мария официально отказался от сана, и 30 июня того же года в Гвасталле был заключён брак по доверенности. Элеонора Луиза отбыла во Флоренцию. Первая же встреча с женихом, пожилым непривлекательным мужчиной, страдавшим ожирением и венерическими заболеваниями, стала для неё потрясением. Он вызвал у неё чувство отвращения. Несмотря на это, 14 июля 1709 года во Флоренции Элеонора Луиза и Франческо Мария, герцог Ровере и Монтефельтро сочетались браком. 

Сразу после свадьбы молодая супруга отказалась выполнять супружеские обязанности, опасаясь заражения венерическими заболеваниями. Ни вмешательство отца, ни увещевания духовника не сломили волю принцессы. Чтобы не допустить к себе мужа, она, то притворялась больной, то напивалась до бессознательного состояния. Франческо Мария сумел преодолеть все трудности, и принцесса, наконец, уступила.

Вдовство 
Спустя два года, 3 февраля 1711 года Элеонора Луиза овдовела. Франческо Мария умер от водянки, оставив после себя большие долги, но не оставил наследника. Его вдова жила при дворе во Флоренции у племянника покойного мужа Джан Гастоне, последнего великого герцога Тосканы из дома Медичи. Её окружение состояло из писателей, поэтов и учёных. 30 декабря 1718 года она согласилась выйти замуж за Филиппа фон Армштадта, имперского губернатора Мантуи, но этот брак не состоялся.

В замужестве принцессы не был заинтересован, прежде всего, императорский двор в Вене, опасавшийся появления легитимных наследников на аннексированные домом Габсбургов владения дома Гонзага. Про неё распространяли слухи о непристойном поведении и незаконнорождённых детях.

В 1729 году, перенеся серьёзное заболевание, Элеонора Луиза вернулась в Гвасталлу. Умер её брат, герцог Антонио Ферранте. Другой брат принцессы, Джузеппе Мария, ставший новым герцогом Гвасталлы, длительное время был изолирован от общения с людьми и страдал психическим расстройством. Элеонора Луиза с одной стороны рассчитывала получить место регента при больном брате-герцоге, с другой ждала подтверждения своих наследственных прав на герцогство, как единственный здоровый член правившего дома. 

По этой причине она вступила в конфликт с первым министром Помпонио Спилимберго, который фактически правил герцогством при её больном брате. Элеонора Луиза нашла себе сторонников среди местного дворянства. Ей также оказывал поддержку имперский эмиссар в Милане, граф Карло Борромео. Но все планы вдовствующей принцессы и герцогини потерпели фиаско после того, как в 1731 году её брат был признан вменяемым и сочетался браком с Марией Элеонорой Шлезвиг-Гольштейнской, принцессой из Ольденбургского дома.

После провала заговора с целью смещения первого министра Помпонио Спилимберго, Элеонора Луиза переехала в Вену, где продолжила отстаивать своё право на управление герцогством Гвасталлы. Её любезно принимали при императорском дворе, но игнорировали просьбы и требования. Наконец, после многочисленных тщетных попыток стать герцогиней Гвасталлы и по причине сложного материального положения, она вернулась во Флоренцию, откуда переехала в Венецию, и после в Падую, где умерла 16 мая 1741 (или 16 марта 1742) года. Её похоронили в капелле  в базилике святого Антония. Своё имущество она завещала Францу Стефану, великому герцогу Тосканы.

Генеалогия

В культуре 

Сохранились изображения Элеоноры Луизы около 1710 года на гравюре работы Карло Бартоломео Грегори и монете работы неизвестного, на аверсе которой изображён её бюст с надписью на латыни «Элеонора Гонзага, принцесса тосканская», а на реверсе — оливковое дерево с надписью также на латыни «Стойкая при опасности и благополучии». Искусствовед  идентифицирует с ней несколько портретов, на которых она изображена в образе Флоры, Юдифи и даже Девы Марии.

Примечания 

Гонзага
Супруги принцев дома Медичи
Медичи